Protium (plant)
 Protium (isotoop)